

Aziende 
 Gini – bevanda

Persone 
 Corrado Gini (1884-1965) – statistico, economista e sociologo italiano
 Daniela Gini (1977) – rugbista a 15 italiana
 Luis Gini (1935) – ex calciatore paraguaiano, di ruolo difensore
 Marc Gini (1984) – ex sciatore alpino svizzero
 Roberto Gini (1958) – polistrumentista e direttore d'orchestra italiano
 Sandra Gini (1982) – ex sciatrice alpina svizzera

Pagine correlate 
Indice di Gini